Verdon est nom notamment porté par :

Toponyme

le Verdon, rivière française située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 les gorges du Verdon, creusées par cette même rivière ;
 le barrage du Verdon, situé en Maine-et-Loire ;
 le lac du Verdon, créé par le barrage du Verdon ;
 Verdon, commune française du département de la Dordogne ;
 Verdon, commune française de la Marne ;
 , commune française de la Gironde.

Verdon,  municipalité du comté de Brown, dans l'État du Dakota du Sud.

Nom de famille 

 Jean Verdon (1937-), historien médiéviste français ;
 John Verdon (1942-), écrivain américain :
 Marc Verdon (1931-), homme politique français ;
 Mario Verdon (1923-1992), animateur de radio et de télévision québécois ;
 Rachel Verdon (1952-), réalisatrice de télévision québécoise.

Administrativement 

 La communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération, siège administratif à Manosque.

 La communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière, siège administratif à Saint-André-les-Alpes.

 La communauté de communes Provence Verdon, siège administratif à Varages.

Autres 
 Verdon, une vedette côtière de surveillance maritime de la gendarmerie nationale française ;
 Croix du Verdon (), sommet du massif de la Vanoise, situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Courchevel) ;